Altenpflege steht für

 Altenpflege, die Pflege alter Menschen
 Altenpflege (Messe), Messe für die Altenpflege
 Altenpflege (Zeitschrift), deutsche Fachzeitschrift in der Altenpflege